Philip La Follette (1897-1965), homme politique américain ;
 Robert M. La Follette (1855-1925), homme politique américain ;
 Robert M. La Follette Jr. (1895-1953), homme politique américain ;
 Suzanne La Follette (1893-1983), journaliste américaine ;
 William La Follette (1860-1934), homme politique américain.

 La Follette (Tennessee)
 La Follette (Wisconsin)